Tres (lateinisch und spanisch für „drei“) steht für:

 Tr3s, US-amerikanischer Musiksender für Latin-Pop
 Tres (Künstler) (1956–2016), spanischer Künstler 
 Tres (Saiteninstrument), kubanisches Saiteninstrument
 Tres (Trentino), Ort und ehemalige italienische Gemeinde im Trentino
 Tres (Zeitschrift), uruguayische Zeitschrift
 Los Tres, chilenische Band

Tres oder Três (portugiesisch für „drei“) oder Très (französisch für „sehr“) ist Bestandteil folgender zusammengesetzter Namen:
 Tres Alamos Wash, ein Fluss im US-Bundesstaat Arizona
 Tres Cantos, spanische Gemeinde in der Autonomen Gemeinschaft Madrid
 Tres Cruces Vulkan in den Anden
 Tres Fronteras, Grenzgebiet zwischen Brasilien, Peru und Kolumbien im Amazonasbecken
 Três Irmãos, Talsperre am Rio Tietê in Brasilien
 Tres Isletas, Hauptstadt des Departamento Maipú, Provinz Chaco, Argentinien
 Três-Marias-Stausee, Brasilien
 Très Riches Heures, Stundenbuch des Herzogs von Berry
 Três Rios, Stadt im Bundesstaat Rio de Janeiro, Brasilien
 Tres Tabernae, antiker Ort in Latium
 Partido Tres de Febrero, Verwaltungseinheit in Argentinien

TRES steht als Abkürzung für:
 Tea Research and Extension Station, Teeforschungszentrum in Taiwan 

TrES steht als Abkürzung für Trans-Atlantic Exoplanet Survey und dient als Denominator in folgenden Objektnamen: 
 TrES-1, Exoplanet
 TrES-2, Exoplanet
 TrES-3, Exoplanet
 TrES-4, Exoplanet

Siehe auch:
 Treinta y Tres
 Tress